

Cinema 
 Closer – film di Mike Nichols del 2004, tratto dall'omonima opera teatrale di Patrick Marber

Editoria 
 Closer – settimanale pubblicato in Francia e nel Regno Unito

Musica 
 Closer – album dei Joy Division del 1980
 Closer – album di Gino Soccio del 1981
 Closer – album di Paul Bley del 1993
 Closer – singolo di Mr. Fingers del 1992
 Closer – singolo dei Nine Inch Nails del 1994
 Closer – album di Susan Ashton del 1999
 Closer – album dei Mondo Grosso del 2000
 Closer – album dei Better Than Ezra del 2001
 Closer – album di Josh Groban del 2003
 Closer – album di Plastikman del 2003
 Closer – album di David Sanborn del 2004
 Closer – album dei Beady Belle del 2005
 Closer – album dei Milk Inc. del 2005
 Closer – album di Lui Collins del 2006
 Closer – singolo dei Lacuna Coil del 2006
 Closer – singolo dei Cauterize del 2007
 Closer – singolo dei Travis del 2007
 Closer – singolo di Ne-Yo del 2008
 Closer – singolo di Joe Inoue del 2008
 Closer – singolo di Corinne Bailey Rae del 2010
 Closer – singolo di Tegan and Sara del 2012
 Closer – singolo dei The Chainsmokers del 2016
 Closer – singolo di Saweetie in collaborazione con H.E.R. del 2022

Sport 
 Closer – nel baseball, il lanciatore di rilievo che viene messo in campo negli inning finali per chiudere la partita

Teatro 
 Closer – opera teatrale di Patrick Marber del 1997, da cui è stato tratto l'omonimo film

Televisione 
 The Closer – serie televisiva statunitense